Рейнхарт — фамилия. Известные носители:

 Рейнхарт, Анна Барбара (1730—1796) — швейцарский математик.
 Рейнхарт, Кармен (род. 1955) — американский экономист.
 Рейнхарт, Кристиан (1685—1775) — немецкий агроном, ботаник, садовник и овощевод.
 Рейнхарт, Ларри (1948—2012) — американский рок-музыкант.
 Рейнхарт, Лили (род. 1996) — американская актриса и певица.
 Рейнхарт, Стэнли Эрик (1893—1975) — генерал американской армии.
 Рейнхарт, Таня (1943—2007) — израильский лингвист, культуролог, публицист и общественный деятель.
 Рейнхарт, Иоганн Кристиан (1761—1847) — немецкий живописец и гравер.